

Persone
 Christian Ahlmann – cavaliere tedesco
 Hans Wilhelmsson Ahlmann – geografo svedese
 Jakob Ahlmann Nielsen – calciatore danese
 Lis Ahlmann – designer danese

Altro
 Ghiacciaio Ahlmann – ghiacciaio dell'Antartide